Chevalier, Mult Estes Guariz (en español: Caballeros, la salvación es mucho más probable) es un canto medieval que inspira a los caballeros franceses a seguir a su rey, Luis VII, a conquistar los feudos divinos en Tierra Santa en la Segunda Cruzada.

Contexto 

En 1144 la fortaleza de Edesa cayó en manos del atabeg de Mosul y Alepo Zengi. El asedio duró poco y la ciudad cedió en menos de un mes. Informado de su caída, el papa Eugenio III convocó a una Segunda Cruzada hacia Tierra Santa a través de una bula papal (Quantum praedecessores).

A sus 25 años, el rey Luis VII de Francia no tardó en responder al llamado, pero el resto de señores cristianos de Occidente eran bastante tibios. Casi dos años después de la llamada estarían presentes 35.000 hombres armados. La canción Chevalier, Mult Estes Guariz por lo tanto se especula que haya sido escrita entre el anuncio del Rey de su intención de embarcarse en la Cruzada, el 25 de diciembre de 1145, y su salida efectiva hacia ella, el 12 de junio de 1147.

Fuentes históricas 

De esta canción y su notación musical sólo se conoce un manuscrito que data de la segunda mitad del siglo XII: el Codex Amplonianus 8° 32, que también es referenciado como RS 1548a, conservado en Erfurt, Alemania. En vista del lenguaje usado en este manuscrito, la copia es obra de un anglo-normando.

Letra y traducción

Véase también 

 Le Roi Louis (canción)

Referencias 

Canciones de las cruzadas
Composiciones de la Edad Media